Ramon Pichot (auch Ramon Pitxot geschrieben) ist der Name folgender Personen:

* Ramon Pichot i Gironès (1871–1925), spanisch-katalanischer Maler
 Ramon Pichot i Soler (1924–1996), spanisch-katalanischer Maler